

Aziende
Ashdown Engineering – fabbrica inglese di amplificatori per strumenti musicali

Geografia
 Regno Unito
Foresta di Ashdown – foresta nella contea dell'East Sussex
 Stati Uniti
Ashdown – capoluogo della contea di Little River, nello stato federato statunitense dell'Arkansas

Persone
Jamie Ashdown – calciatore inglese
Paddy Ashdown – politico britannico
Peter Ashdown – pilota automobilistico britannico
Simon Ashdown – sceneggiatore e scrittore britannico

Storia
Battaglia di Ashdown – battaglia combattuta nell'871